Miejscowości:
 Morehead – miasto w stanie Kentucky w USA, w hrabstwie Rowan
 Morehead City – miasto w stanie Karolina Północna w USA, w hrabstwie Carteret
 Morehead – miejscowość w Papui-Nowej Gwinei
Gminy w USA:
 Morehead  () – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Morehead  (ang. Morehead Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford